Cykowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Cykowo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Cykowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.